Sam Sarr ist der Name folgender Personen: Sam Sarr (Diplomat) (1921–2006), gambischer Diplomat und Bürgerbeauftragter
 Sam Sarr (Herausgeber), gambischer Herausgeber und Politiker (PDOIS)